Иван Боев:
 
 Боев, Иван Капитонович (1924—1980) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Боев, Иван Тихонович (1924—2017) — участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Дзержинска Нижегородской области.